I liga szkocka w piłce nożnej (1964/1965) – sześćdziesiąty ósmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Kilmarnock. Awans uzyskały zespoły Stirling Albion i Hamilton Academical. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Airdrieonians i Third Lanark.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej